Oneta puede hacer referencia a:

Oneta, una parroquia asturiana de Villayón.
Oneta, una localidad italiana.